Kumano (Mie), een stad in de Japanse prefectuur Mie
Kumano (Hiroshima), een gemeente in de Japanse prefectuur Hiroshima
Kumano (rivier), een rivier in Japan
Kumano (kruiser), een kruiser van de Japanse marine